Santareno – abitanti di Santarém (Pará)
Santareno – abitanti di Santarém Novo